Daljan kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Daljan (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Montenegro 

 Daljam, samhälle, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar